Querdenker steht für:

 Querdenker (Zeitschrift), deutschsprachige Wirtschaftszeitschrift
 Querdenker, deutscher Name eines Brettspiels, siehe 20 Questions

Querdenken steht für:
 Querdenken, kreative Denkmethode, siehe Laterales Denken
 Querdenken, in Stuttgart gegründete Initiative der Proteste gegen Schutzmaßnahmen zur COVID-19-Pandemie in Deutschland

Siehe auch:
 Dissident (Andersdenkender)